Андре́й Васи́льевич Бараню́к — герой Первой мировой войны, полный Георгиевский кавалер.

Родился в селе Стратиевка Ольгопольского уезда Подольской губернии (ныне — Гайсинский район Винницкой области Украины) в крестьянской семье, украинец. Образование — начальное, окончил сельское начальное училище.

Участник Первой мировой войны. В 1914 году, по мобилизации, был призван на службу из запаса армии (был женат, имел детей) и зачислен в 75-й Севастопольский пехотный полк (г.  Гайсин), в составе которого выступил на фронт. В августе 1914 года получил тяжёлое ранение правой руки. Лечился в госпитале в слободе Сагуны Острогожского уезда Воронежской губернии.

После госпиталя, с декабря 1914 года, служил в 195-м пехотном Оровайском полку 49-й пехотной дивизии. В составе полка воевал на Юго-Западном, затем на Румынском фронте. В 1915—1916 годах последовательно повышался в званиях: младший унтер-офицер, старший унтер-офицер, подпрапорщик. В 1917 году за боевые отличия произведен в прапорщики запаса армейской пехоты со старшинством с 18 ноября 1916 года.

Кавалер полного Георгиевского банта, — награждён Георгиевскими крестами всех 4-х степеней и Георгиевскими медалями всех 4-х степеней.

Дальнейшая судьба после 1917 года неизвестна.

Награды 
Георгиевские кресты:
 I степени № 4164 – «За отличия, оказанные в делах против неприятеля»
 II степени № 22160 – «За отличия, оказанные в делах против неприятеля»
 III степени № 43518 – «За отличия, оказанные в делах против неприятеля»
 IV степени № 356055 – «За отличия, оказанные в делах против неприятеля»
Георгиевские медали:
 I степени № 1629
 II степени № 13740
 III степени № 50775
 IV степени № 281660

Примечания

Литература 
 Сборник «Георгиевский архив», Екатеринбург, 2004.

Ссылки 
 Онлайн библиотека «Царское Село» // Приказы Временного Правительства Армии и Флоту о чинах военных за 1917 год 
 Патрикеев С. Б. «Сводные списки кавалеров Георгиевского креста 1914—1922 гг. I степень №№ 1–42 480. II степень №№ 1–85030» / [Изд. Духовная Нива], М., 2015 г. — 1012 с. — ISBN 978-5-87785-072-9
 Патрикеев С. Б. «Сводные списки кавалеров Георгиевского креста 1914—1922 гг. III степень №№ 1–120 000» / [Изд. Духовная Нива], М., 2015 г. — 1232 с. — ISBN 978-5-87785-073-6
 Патрикеев С. Б. «Сводные списки кавалеров Георгиевского креста 1914—1922 гг. IV  степень №№ 300 001–400 000» / [Изд. Духовная Нива], М., 2013 г. — 1004 с. — ISBN 978-5-87785-064-4
 Списки нижних чинов — Георгиевских кавалеров 

Полные кавалеры знака ордена Святого Георгия
Участники Первой мировой войны (Россия)